Ann Lee kan syfta på:

 Ann Lee (artist), född 1967
 Ann Lee (andlig ledare), 1736–1784
 Ann Lee (dansare), född 1965